Mutiny (album), muziekalbum van Daniel en Booth.
 films:
 Mutiny (1952) van Edward Dmytryk met Angela Lansbury
 Mutiny (1999), televisiefilm van Kevin Hooks met Michael Jai White, Duane Martin en David Ramsey
 Tampa Bay Mutiny, Amerikaanse voetbalclub.
 Mutiny (band), Australische folkpunkband